Roglianesi – abitanti di Rogliano (Francia)
Roglianesi – abitanti di Rogliano (Italia)